San Martiño de Frades , del latín Fratres "hermanos", probablemente monjes de una congregación religiosa, es una parroquia ubicada en el municipio de Mondariz . Según el censo municipal de 2013 contaba con 329 habitantes (155 mujeres y 174 hombres), distribuidos en 4 entidades de población, lo que supone un descenso respecto a 1999 cuando contaba con 409 habitantes.

Referencias